Малл-оф-Кінтайр  — мис, найпівденніший край півострова Кінтайр (колишній Кантайр) на південному заході Шотландії.
 Кінтайр (шотл. гел. Ceann tir («верхівка землі»); англ. Kintyre) — півострів та історична область, що знаходиться на ньому, на заході Шотландії.